Карыж — село, расположенное в Глушковском районе Курской области России. Административный центр Карыжского сельсовета.

География 
Село находится на берегу реки Сейм, в 7 км от российско-украинской границы, в 127 км к юго-западу от Курска, в 12 км к северо-западу от районного центра — посёлка городского типа Глушково.

 Улицы
В селе улицы: Новая, Подлесье, Сальная, Сеймовая, Средняя и старые улицы (дореволюционные): Крещатик и Халиевка.

 Климат
Карыж, как и весь район, расположен в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

Население

История 
История села Карыж сложна и запутана по той причине, что оно занимало положение между Россией и Украиной и в зависимости от ситуации входило в состав разных земель, поэтому исторические документы разбросаны по многим архивам.

При Иване Грозном в 1570 году на территории края была устроена сторожа Карыж (на месте нынешнего села).

Село основано в 1657 и относилось в годы основания к Рыльскому уезду. Но позднее стало центром отдельно сотни Сумского полка на Слободской Украине. Сотня ликвидирована только 1722, однако большинство населения села оставалось слободскими казаками, исповедующие украинские традиции, говорящие правильной украинской речью.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. СДК. ФАП. В селе 394 дома.

Транспорт 
Карыж находится на автодорогe регионального значения  (Хомутовка — Рыльск — Глушково — Тёткино — граница с Украиной), на автодорогe межмуниципального значения  (Карыж — ст. Неониловка возле одноимённого села — граница с Украиной), в 15 км от ближайшего ж/д остановочного пункта Неониловка (линия Хутор-Михайловский — Ворожба).

В 172 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Природа 
В окрестностях села находятся памятники природы — гладиолусовый луг и реликтовый лес. Гладиолусовый луг находится в пойме Сейма. В период цветения диких гладиолусов, занесенных в Красную книгу России, луг имеет розовую окраску, так как количество цветов на 1 м² доходит до 260. В Карыжском лесу, общей площадью 1820 гектаров, произрастают одновременно 6 типов деревьев: веймутовая сосна, крымская сосна, обыкновенная сосна, ель, дуб и манчжурский орех.

Известные люди 
 Григорий Прохорович Усиченко (1922—1996) — полный кавалер ордена Славы.

Достопримечательности 
 Дмитриевская церковь
 Карыжский лес

Примечания 

Населённые пункты Глушковского района